Кислото-чувствительные ионные каналы (КЧИК) () — нейронные потенциал-независимые катионные каналы, активируемые внеклеточными протонами. Белки КЧИК являются подсемейством суперсемейства ЭНК ионных каналов. На сегодня распознано пять белков семейства КЧИК, которые кодируются генами , ,  и . КЧИК1a, 1 и 2a, 2b являются сплайс-вариантами.

КЧИК трёхмерны и могут образовывать различные комбинации субъединиц. КЧИК2b сам по себе нефункционален, но модулирует активность канала при участии в образовании гетеромультимеров. Функции КЧИК4 на текущий момент неизвестны. Деятельность всех КЧИК происходит в периферической нервной системе, в то время как деятельность КЧИК1a, 2а, 2б и 4 отражается и на работе центральной нервной системы. КЧИК являются Na+ проницаемыми, в то же время КЧИК1a слабопроницаем для Ca++.

Кристаллическая структура куриного КЧИК1a была исследована в 2007 году.

Физиология 
КЧИК являются возможными целями для широкого спектра препаратов, влияющих одновременно как на ЦНС, так и на ПНС. Особый интерес в плане влияния на боль представляет подтип рецептора КЧИК3, который ярко выражен в ноцицепторах. Этот подтип во время активации протонами даёт двухфазный ток, где за начальным внутренним током Na+ вскоре следует устойчивый катионный ток.

Примечания 

Ионные каналы
Электрофизиология